A 2021–2022-es magyar labdarúgó-bajnokság második osztályát húsz csapat részvételével rendezték meg. A bajnokság 2021. augusztus 1-jén kezdődött és 2022. május 22-én ért véget.

Csapatváltozások az előző szezonhoz képest 

 Kiesett a másodosztályba
 Diósgyőri VTK, az első osztály 11. helyezettjeként
 Budafoki MTE, az első osztály 12. helyezettjeként
 Feljutott az élvonalba

 Debreceni VSC, a másodosztály 1. helyezettjeként
 Gyirmót FC Győr, a másodosztály 2. helyezettjeként
 Kiesett a harmadosztályba
 Kazincbarcikai SC , a másodosztály 18. helyezettjeként
 Kaposvári Rákóczi FC, a másodosztály 19. helyezettjeként
 DEAC, a másodosztály 20. helyezettjeként
 Feljutott a másodosztályba

 III. Kerületi TVE, a harmadosztály nyugati csoportjának győzteseként
 Tiszakécskei LC, a harmadosztály keleti csoportjának győzteseként
Kecskeméti TE, a harmadosztály legjobb második helyezettjeként

Csapatok és stadionok

Csapatok adatai

Vezetőedző-váltások

A bajnokság végeredménye

Kereszttáblázat

Helyezések fordulónként

Góllövő lista

Frissítve: 2022. május 22.

Csapatok eloszlása megyék szerint

Mérkőzések

Jegyzetek

További információk
 Az MLSZ honlapján

Magyarbajnoksag2
Magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságok